Weta, un gran insecte nocturn ortòpter originari de Nova Zelanda;
  Weta (1995 - 2001), una banda de rock de Nova Zelanda;
 WETA-TV, una emissora de televisió local de Washington, D. C.;
 WETA-FM, una emissora de ràdio de Washington, D. C., o
 Weta Limited, un holding d'empreses cinematogràfiques neozelandès, que inclou:
Weta Collectibles, companyia dedicada a fabricar i comercialitzar merchandising de les pel·lícules del holding;
Weta Digital, companyia dedicada als efectes visuals digitals;
Weta Productions, companyia productora cinematogràfica;
Weta Publishing, empresa editorial del holding;
Weta Tenza Chain Maille, companyia dedicada a la fabricació de cotes de malla de plàstic per attrezzo, i
Weta Workshop, companyia dedicada als efectes visuals físics, amb maquetes.